Ла-Сель-ле-Борд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 38 км на південний захід від Парижа, 23 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 331 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 921,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 

 Ла-Сель-ле-Борд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-ле-Борд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін